El trovador puede referirse a:
 El trovador (ópera), ópera de Giuseppe Verdi.
 El trovador (drama), drama romántico de Antonio García Gutiérrez.